Randall se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John E. Randall
 Helen A. Randall